Molekulska formula -{C20H26O2}- se može odnositi na:

 Atamestan
 Noretisteron
 Noretinodrel
 Benzestrol